Bartłomiej Bogusław Wołoszyn (ur. 9 sierpnia 1986 w Stalowej Woli) – polski koszykarz, występujący na pozycji niskiego skrzydłowego, były reprezentant Polski, obecnie zawodnik Suzuki Arki Gdynia.

Życiorys 
Mierzący 196 cm koszykarz karierę zaczynał w Stali z rodzinnego miasta. Później trenował i grał w szkole mistrzostwa sportowego. W 2005 podpisał kontrakt z Anwilem (obowiązujący do 2010). W debiutanckim sezonie był graczem głębokich rezerw i bardzo rzadko wybiegał na parkiet, w następnym był już pełnoprawnym członkiem rotacji.

Latem 2007 został powołany do, przygotowującej się do finałów mistrzostw Europy, szerokiej kadry Polski. Ostatecznie znalazł się także w ścisłej dwunastoosobowej kadrze na turniej. Grał także w reprezentacjach młodzieżowych – U-18 oraz U-20.

Brat Michała Wołoszyna, również koszykarza.

W czerwcu 2016 dołączył do MKS-u Dąbrowy Górniczej. 13 lutego 2019 został zawodnikiem Arki Gdynia. 7 sierpnia 2022 przedłużył umowę z klubem.

Osiągnięcia 
Stan na 15 sierpnia 2022.
 Drużynowe
  Wicemistrz Polski (2006, 2010)
  Brązowy medalista mistrzostw Polski (2009, 2013, 2019)
 Zdobywca:
 Pucharu Polski (2007)
 Superpucharu Polski (2007)
 Finalista pucharu Polski (2011, 2013, 2019)
 Uczestnik rozgrywek Eurocup (2005–2008)

 Indywidualne
 Zaliczony do I składu kolejki EBL (5, 25 – 2021/2022)
 Uczestnik meczu gwiazd U–21 polskiej ligi (2006)

 Reprezentacja
 Brązowy medalista mistrzostw Europy U–20 dywizji B (2005)
 Uczestnik:
 mistrzostw Europy (2007 – 13. miejsce)
 mistrzostw Europy U–20 dywizji B (2005, 2006 – 4. miejsce)
 kwalifikacji do mistrzostw Europy U–18 (2004)

Statystyki

W rozgrywkach krajowych

W rozgrywkach międzynarodowych

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na plk.pl

Linki zewnętrzne 
 
 
 Statystyki zawodnika
 
 Profil na eurobasket.com 
 
 Profil reprezentacyjny na fiba.com 

Polscy koszykarze
Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Koszykarze Anwilu Włocławek
Koszykarze AZS Koszalin
Koszykarze MKS Dąbrowy Górniczej
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze Stali Stalowa Wola
Koszykarze Asseco Prokomu Gdynia
Ludzie urodzeni w Stalowej Woli
Urodzeni w 1986